La prefettura (dal latino praefectura) è un organo decentrato delle amministrazioni, al quale è preposto un prefetto (termine di origine latina la cui etimologia indica, appunto, il funzionario "preposto" a un ufficio), e può riferirsi a:

Circoscrizioni amministrative territoriali
Prefettura – nell'antica Roma, ambito territoriale di competenza di un prefetto.
Prefettura – suddivisione di secondo livello in Cina.
Prefettura – suddivisione di primo livello in Giappone.
Prefettura – suddivisione di secondo livello compresa in una periferia in Grecia.

Uffici territoriali del Governo centrale
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – articolazione territoriale del Ministero dell'Interno del Governo Italiano, nonché rappresentanza locale dell'esecutivo. Prefetto
Prefettura – sede amministrativa locale di un dipartimento nel Granducato di Toscana nel XIX secolo.
Prefettura (Préfecture) – luogo da cui opera un prefetto e per estensione capoluogo di un dipartimento in Francia.

Enti ecclesiastici 
 Prefettura apostolica – circoscrizione territoriale istituita dalla Santa Sede non ancora costituita come Diocesi.
 Prefettura – raggruppamento di più parrocchie in alcune diocesi.
 Prefettura della casa pontificia
 Prefutturato onorario dei sovrani della casata Scommennia